L'expression état natif est utilisée pour désigner :
 un élément natif en chimie, c'est-à-dire un minéral naturel composé d'un seul élément ;
 la forme opérative ou fonctionnelle d'une protéine en biochimie ;
 anciennement, et surtout en s'inspirant de la dénomination anglophone, un État princier des Indes britanniques.